Ца́рина або цари́на (від  — «нива», «рілля», «лан») — слово, яке може мати кілька значень:
 Царина — околиця, край села
 Царина — місцевість за селом, де пастух збирає худобу, вигін, а також пасовисько
 Царина — діалектна назва засіяного поля, посівів, лану
 Царина — необроблюване, поросле травами поле
 Царина — те ж саме, що й ділянка, галузь, «нива»

Примітки